A IX. Unicum-kupát 2004. július 30. és augusztus 1. között rendezték, hagyományosan a Margit-szigeten található Hajós Alfréd uszodában. A tornát a 2004-es athéni nyári olimpia előtt rendezték.

Résztvevők
A tornán 4 válogatott vett részt:
  Magyarország
  Spanyolország
  Németország
  Görögország

Eredmények

1. forduló

2. forduló

3. forduló

Végeredmény

Források
 
 
 
 

Nemzeti vízilabda-válogatottak tornái
Unicum